Selinum acutangulum är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean-Emmanuel Gilibert. Selinum acutangulum ingår i släktet krusfrön, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krusfrön
acutangulum